Материа́лы, контакти́рующие с пи́щей () или материалы в контакте с пищей — это материалы, предназначенные для контакта с пищей. Это могут быть как вполне обычные и привычные предметы обихода, такие как стаканы, бокалы, фужеры, промышленное оборудование, используемое в производстве пищи, кофе-машина в офисе.

Виды материалов 
МКП охватывают широкую и сложную область. Для контакта с пищей используются различные типы материалов, такие как пластики, каучук, бумага, металлы, дерево, стекло, лакированные изделия, адгезивные материалы, типографская краска и т. д. Данные материалы используются либо как отдельные материалы или в комбинациях, например, сложные многослойные материалы.

Например, картонная коробка, как упаковка для сока, может включать, как снаружи, так и внутри, слои из пластика, алюминия, бумаги, а также различные полиграфические элементы и поверхностные покрытия.

Кроме того, много различных веществ используется в подобных материалах, например, мономеры и добавки, такие как пластификаторы, стабилизаторы, растворители и пигменты. По усредненным подсчетам Совета Министров Северных Стран, в 2008 году общее количество используемых химических веществ составляло 10 000 и лишь небольшой процент данных химических веществ был оценен научным комитетом ЕС (EFSA) в отношении применения в МКП, возможной миграции и потенциального влияния на здоровье человека.

Законодательство 
Известно, что при контакте МКП с пищей молекулы могут мигрировать из МКП в пищу. Именно по этой причине во многих государствах разработано законодательство, призванное гарантировать безопасность пищи.

МКП являются потенциальным источником загрязнений всех типов пищи. Пища, обычно, контактирует с одним или несколькими типами МКП таких, как упаковка, включая многослойные материалы, технологическое оборудование и т. д.

МКП должны соответствовать требованиям законодательства, а внутренний контроль в промышленности и торговле являются инструментами предотвращения нарушений законодательства. Кроме того, внутренний контроль является важным и необходимым условием для ограничения подобных загрязнений, например, внутренний контроль, основанный на декларации соответствия и ведения документооборота как производителем, так и импортером.

СССР 
В СССР вопрос МКП регулировался следующими нормативными документами:

 ГОСТ 29318-92 Материалы лакокрасочные. Оценка совместимости продукта с окрашиваемой поверхностью. Методы испытания

 ГОСТ 15113.1-77 Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов продукта и крупности помола
 ГОСТ 17133-83 Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Технические условия

Российская Федерация 
28 августа 2012 года обязанность по регистрации определенных продуктов, включая опасные химические вещества и вещества, контактирующие с пищей, возложена на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Европейский Союз 
Регламент (EC) № 1935/2004 по материалам и товарам, предназначенным для контакта с пищей, является рамочным
законодательством, охватывающим все типы МКП. Он предъявляет следующие основные требования:

МКП не должны, при нормальных и предсказуемых условиях использования, передавать свои компоненты в пищу в объемах, которые могут:

 Нанести ущерб здоровью человека;
 Привести к неприемлемому изменению состава пищи или к ухудшению органолептических характеристик.

Данный регламент применяется к МКП, включая активные и интеллектуальные МКП, которые, в завершенной форме:

 Предназначены для контакта с пищей;
 Уже контактируют с пищей и предназначены для этой цели;
 Согласно обоснованных ожиданий могут вступить в контакт с пищей или передать свои компоненты в пищу при нормальных или предсказуемых условиях применения.

Активными материалами и товарами контактирующими с пищей считаются материалы и товары предназначенные для увеличения срока годности, сохранения или улучшения состояния упакованной пищи.

Интеллектуальными материалами и товарами контактирующими с пищей считаются материалы и товары осуществляющие мониторинг состояния упакованной пищи или окружающей среды в которой находится пища;

Активные материалы и товары могут вносить изменения в состав или органолептические характеристики пищи, при условии, что данные изменения соответствуют требованиям Европейского Союза к пище, например: положениям Директивы 89/107/EEC по пищевым добавкам и связанным мерам по внедрению или, в случае, если нет требований ЕС, в соответствии с существующими внутригосударственными требованиями конкретного государства члена ЕС к пище.

Данный регламент не применяется к МКП которые поставляются как антиквариат, покрытия или материалы для покрытий, материалы покрывающие оболочку сыра, готовые мясные блюда, фрукты. Которые составляют часть пищевого продукта и могут быть куплены вместе с данным продуктом, а также не применяется к установленному частному и общественному оборудованию для водоснабжения.

В дополнение к основному законодательству, в ЕС есть специальное законодательство в отношении материалов из пластика, использования Бисфенола А в пластиковых бутылках для кормления детей, процедур импорта кухонных принадлежностей из полиамида и меламина произведенных в Китае и Гонконге, активных и интеллектуальных материалов предназначенных для контакта с пищей, переработанного пластика, керамики и регенерированной целлюлозы, надлежащей производственной практики при производстве материалов контактирующих с пищей, а также промежуточных химических веществ, применяемых для производства МКП.
Регламент ЕС № 10/2011/ — COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food (Регламент № 10/2011/ на русском языке) — требования к пластмассовым материалам и изделиям, предусмотренным для контакта с пищевыми продуктами обязателен к исполнению.

Обязанность по соблюдению требования законодательства возложена на производителя, лица применяющего или импортирующего МКП и/или обработанную и предварительно упакованную пищу.

Статья 3 содержит общие требования к безопасности, такие как: не подвергать опасности организм человека; не вызывать недопустимых изменений в составе и не вызывать ухудшения органолептических характеристик.

Статья 4 устанавливает специальные требования ко всем активным и интеллектуальным материалам.

Статья 5 определяет меры для групп материалов, которые могут быть подробно описаны в отдельном законодательстве.

Статья 6: Государства-члены ЕС могут сохранять или принимать внутригосударственные меры по МКП.

Статьи 7-14 и 22-23 имеют отношение к требованиям и заявлению на авторизацию вещества, изменению авторизации, роли Европейского Управления Безопасности Пищи (EFSA — European Food Safety Authority), государств-членов и Европейского Сообщества.

Статья 15 говорит о маркировке материалов предназначенных для контакта с пищей, но ещё не вступивших в контакт с пищей.

Статья 16 говорит о требовании по предоставлению декларации соответствия, а также документации, которую необходимо предоставить для подтверждения соответствия.

Статьи 17-21 имеют отношения к отслеживаемости, мерам безопасности, общественному доступу к заявлениям на авторизацию, конфиденциальности и обмену данными.

Статья 24 устанавливает процедуры инспекции и меры контроля.

США 
Очень сложно сделать полный обзор закона США по управлению пищей и лекарственными препаратами (FDA), а также практического применения и процедуры «очистки» материалов контактирующих с пищей. Текст данной статьи в отношении FDA можно рассматривать лишь как попытку познакомить с терминами. Если Вы не имеете достаточного опыта в обращении с FDA, то очень легко совершить ошибку и прийти к неправильной интерпретации буквы закона.

FDA рассматривает три типа пищевых добавок:

— непосредственно пищевые добавки (Direct food additives) — компоненты добавляемые непосредственно в пищу;

— вторичные непосредственные пищевые добавки (secondary direct food additives) — компоненты, которые добавляются в пищу в процессе обработки пищи, например, экстракция растворителями;

— косвенные пищевые добавки — это вещества, которые могут вступить в контакт с пищей, будучи частью упаковки или оборудования используемого для обработки пищи. И которые не предназначены для непосредственного добавления в пищу

Подробное описание материалов контактирующих с пищей представлено в Кодексе Федеральных Законов — CFR: 21 CFR 174 — 21 CFR 190.

Ссылки 

Безопасность
Пищевая промышленность
Законодательство о продуктах питания